El término Perfect Symmetry hace referencia a:

 Perfect Symmetry, un álbum de estudio del grupo británico de piano rock Keane.
 Perfect Symmetry, un álbum de estudio del grupo de metal progresivo Fates Warning